Protoserpula pacificum är en ringmaskart som beskrevs av Uchida 1980. Protoserpula pacificum ingår i släktet Protoserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pacificum